Hoher Vertreter oder Hoher Repräsentant (englisch High Representative) ist der Titel verschiedener Amtsträger, die mit Vollmachten ausgestattet sind und eine Staatengruppe außenpolitisch vertreten.

 Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, ein Amt der Vereinten Nationen
 Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, ein Amt der Europäischen Union
 Hoher Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, ein bis 2009 existierendes Amt der Europäischen Union